Kayes, város a Kongói Köztársaságban
 Kayes, város Maliban, Kayes régióban
 Kayes régió Mali egyik régiója